Премье́р-мини́стр Гайа́ны () — глава правительства Гайаны.

Диаграмма пребывания в должности

Главный министр Британской Гвианы (1953) 
Впервые пост главы правительства Британской Гвианы (главный министр; ) был учреждён в 1953 году при получении колонией самоуправления, однако в том же году был упразднён (как и самоуправление) по причине конфликта занявшего его Чедди Джагана с колониальными властями.

Премьер Британской Гвианы (1961—1966) 
Вторично пост главы правительства Британской Гвианы (премьер; ) был учреждён в 1961 году при вторичном получении колонией самоуправления.

Премьер-министр Гайаны (королевство, 1966—1970) 
 года была провозглашена независимость Гайаны (королевства Содружества). Была введена должность премьер-министра () и установлена Вестминстерская система, когда он являлся фактическим руководителем страны, в то время как формально её возглавлял монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором. Премьер-министром становился лидер партии, имеющей большинство в Национальной ассамблее страны.

Премьер-министр Гайаны (республика, с 1970) 
При провозглашении  года Гайаны республикой, её президент избирался Национальной ассамблеей на пятилетний срок и обладал в основном церемониальными полномочиями. На состоявшемся  года  были приняты решения о возможности внесения изменений в Конституцию решением Национальной ассамблеи и об объявлении  состава ассамблеи Учредительным собранием. Разработанная им новая Конституция была обнародована  года.

Конституцией был подтверждён статус Гайаны как республики в рамках Содружества, при этом властные полномочия были сконцентрированы у президента. Лидер партии, получивший наибольшее количество голосов на всеобщих и региональных выборах, становится президентом и занимает пост в течение срока полномочий законодательного органа (номинально — пять лет). Премьер-министр стал технической фигурой, содействующей президенту в руководстве правительством. Поскольку как избрание президента, так и назначение премьер-министра происходит по результатам всеобщих выборов в Национальную ассамблею, утверждающую обоих большинством голосов, как правило, они всегда принадлежат к одной партии.

Официальное название страны Кооперативная республика Гайана было закреплено в Конституции 1980 года, однако повсеместно, в том числе и официально, оно использовалось непосредственно с момента обретения ею независимости (при этом в Конституции было закреплено название Республика Гайана).

См. также 
 Список президентов Гайаны
 Генерал-губернатор Гайаны

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Гайаны на worldstatesmen.org

Гайана

Списки:Гайана